Perry County je název deseti okresů ve Spojených státech amerických:
 Perry County (Alabama) – okres státu Alabama
 Perry County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Perry County (Illinois) – okres státu Illinois
 Perry County (Indiana) – okres státu Indiana
 Perry County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Perry County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Perry County (Missouri) – okres státu Missouri
 Perry County (Ohio) – okres státu Ohio
 Perry County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Perry County (Tennessee) – okres státu Tennessee